Foy – miejscowość w Belgii
 Foy – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Herefordshire
 Fowey – miasto w Anglii, w hrabstwie Kornwalia